Armando Calidonio Alvarado (Tegucigalpa, 19 de septiembre de 1969) es un político hondureño graduado de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo en 1991. Fue elegido alcalde de San Pedro Sula en 2013, tomando posesión de su cargo el 25 de enero del siguiente año, y reelecto posteriormente en 2017, antes de asumir un nuevo mandato de cuatro años a partir del 25 de enero de 2022, convirtiéndose así en el primer alcalde reelecto en la historia de San Pedro Sula.

Biografía

Formación y trayectoria 
Armando Calidonio nació en Tegucigalpa, M.D.C. del departamento de Francisco Morazán, el 19 de septiembre de 1969. Es hijo del coronel militar Armando Calidonio y la profesora Gladys de Calidonio, ambos originarios de San Pedro, municipio del departamento de Copán, en el occidente del país.

Se graduó en el Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, en 1986, y luego estudió Ingeniería Agrónoma en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, donde finalizó sus estudios universitarios en 1991. 

Debido a su gran desempeño académico, ese mismo año inició su brillante carrera profesional como instructor de campo de horticultura en esa misma casa de estudios.

Posteriormente, en 1994, se incorporó a la empresa privada para iniciar una importante trayectoria profesional en el ámbito nacional e internacional, siendo contratado como Gerente de Producción de Atlantic Tomato Growers, con sede en Florida, Estados Unidos.

Al año siguiente regresa a Honduras, para desempeñarse como Gerente Agrícola de Productos del Trópico, S.A. de C.V. (parte de la multinacional belga DTB), siendo responsable del planeamiento estratégico y el desarrollo de nuevos productos para la compañía. 

En 1998 ocupó el cargo de Gerente Agrícola en la firma Organic Fruits International, S.A. de C.V., donde posteriormente se convirtió en Gerente General, siendo el encargado de todas las operaciones de esa empresa en Honduras.

En 2001 asumió la Gerencia General de Seminis Honduras International, desarrollando la firma en otros países de Centroamérica.

Familia 
Está casado con Karen Stechmann, con quien contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 1994. En esta unión procrearon una hija: Isabella Calidonio Stechmann. Actualmente residen en San Pedro Sula, Honduras.

Vida política

Secretario de Seguridad 
En octubre de 2002 fue juramentado por el entonces Presidente de Honduras, Ricardo Maduro, como Subsecretario de Estado en el Despacho de la Secretaría de Seguridad. Posteriormente, entre noviembre de 2005 y enero de 2006, se desempeñó como Secretario de Estado en ese mismo órgano del Poder Ejecutivo. 

Durante su gestión el Sistema de Seguridad del país mejoró sustancialmente gracias a la aplicación del “Plan Estratégico de Seguridad Nacional”. Los resultados obtenidos le valieron numerosas menciones y condecoraciones de otros países de Centroamérica y Estados Unidos.

Tras finalizar la administración del Presidente Ricardo Maduro fue contratado como Director General para México, Centroamérica y el Caribe de la División de Vegetales de Monsanto, donde bajo su responsabilidad se coordinaban los procesos de la firma en 25 países.

Diputado del Congreso Nacional 

En 2008 decide regresar a Honduras para formar parte del proceso político interno del Partido Nacional y participar en las elecciones generales de 2009, resultando electo como diputado Propietario del Congreso Nacional de Honduras por el departamento de Cortés con más de 141,000 votos, convirtiéndose así en el diputado más votado en la historia de ese departamento.

Debido a su alta capacidad en la gestión del Sistema de Seguridad del Estado, el Presidente Porfirio Lobo Sosa decidió incorporarlo a su equipo de trabajo, nombrándolo Subsecretario de Estado en el Despacho de Seguridad, cargo que ocupó hasta el año 2011, cuando se reincorporó a sus funciones como diputado del Congreso Nacional de la República.

Alcalde de San Pedro Sula 

El 26 de marzo de 2012, el pre-candidato presidencial nacionalista por el movimiento Azules Unidos, Juan Orlando Hernández, oficializó a Armando Calidonio, como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula para las elecciones internas de Honduras de 2012, tras vencer a otros candidatos que buscaban adquirir ese cargo: José María Deras y Joaquín Nodarse, quienes declinaron y dejaron atrás su interés por el bienestar del Partido Nacional de Honduras.

En las elecciones internas de Honduras de 2012, fue elegido como pre-candidato a alcalde de San Pedro Sula por el movimiento Azules Unidos del Partido Nacional de Honduras al vencer a los otros candidatos a alcaldes: Ramón Reynaud, del Movimiento Auténticos Nacionalistas; y Carlos Saavedra, del Movimiento Corazón Azul, quienes se unieron a la celebración que oficializó el triunfo de Armando Calidonio. Calidonio agradeció a los demás aspirantes por el apoyo, además por sumarse a su equipo de trabajo.

Ya en las elecciones generales de Honduras de 2013 que se llevaron a cabo el 24 de noviembre de 2014, Calidonio se postuló como pre-candidato a alcalde por el Partido Nacional de Honduras. Por primera vez en la historia, la candidatura por la alcaldía de San Pedro Sula había tenido un empate en la cantidad de votos. Armando Calidonio del Partido Nacional y Guillermo Milla del Partido Anticorrupción llevaban hasta el 27 de noviembre casi la misma cantidad de votos. Al final quien salió victorioso fue el ingeniero Armando Calidonio al superar a su mayor contrincante, Guillermo Milla del Partido Anticorrupción, a José Antonio Rivera, del Partido Libertad y Refundación, con 46,566 votos, y a Juan Carlos Zúñiga, del Partido Liberal de Honduras, con 38,336 votos y otros.

El 25 de enero de 2014, Armando Calidonio asumió de manera oficial el cargo como Alcalde de San Pedro Sula, en una ceremonia realizada en el salón consistorial de la Alcaldía de San Pedro Sula. Juan Carlos Zúñiga le entregó la banda y el bastón de mando; y de esa manera se convirtió en alcalde de San Pedro Sula para el periodo 2014-2022.

El 25 de enero de 2022 entregó el cargo de alcalde a Rolando Contreras, quién ganó las elecciones municipales en San Pedro Sula en 2021.Pero este renunció días después para que asumiera su hermano Roberto Contreras.

Véase también 
 Elecciones generales de Honduras de 2013
 Partido Nacional de Honduras

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía en su sitio web

Nacidos en Tegucigalpa
Alumnado de la Escuela Agrícola Panamericana
Ingenieros de Honduras
Políticos de Honduras
Alcaldes de San Pedro Sula